Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі.
Тімеа Бабош і Кіміко Дате виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бірнерова і Тамарін Танасугарн з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Monterrey Open, парний розряд
2013